Копаида () или така наречената Беотийска равнина е най-голямата и плодородна равнина до присъединяването на Тесалия към Гърция, служила като основна житница на страната. 

Копаида е бивше езеро, сега падина в Беотия, Централна Гърция. Пресушено в края на XIX век с цел освобождаване на нови плодородни площи, а и защото наводнявало заобикалящите го плодородни земи, като мочурищата му били източник на малария. На острова, който някога съществувал в езерото, има мегалитна цитадела, сега известна като Гла, макар истинското й име име да е неизвестно. По-специално това се предполага да е град Арна, описан от Омир. 

Преди да бъде пресушено езерото то било безотточно, а водите му се оттичали в морето посредством много подземни реки. През античността били създадени многобройни изкуствени канали от езерото – както служещи за напояване, така и за оттичане. В периода 1867-1887 г. британски инженери от британска компания проектирали пресушаването му посредством отвеждане на водите му в съседното Илики, по-известно допреди смяната на топонимите в Гърция със славянското име – Тополия.

Източници 

Беотия
Равнини в Гърция